Виркхаус (Wirkhaus или Virkhaus) — фамилия. Известные носители:

 Виркхаус, Адальберт (1880—1961) — эстонский композитор и дирижёр.
 Виркхаус, Давид Отто (1837—1912) — эстонский трубач, дирижёр и композитор.
 Виркхаус, Лео (1910—1984) — эстонский органист и композитор.
 Виркхаус, Тааво (1934—2021) — эстонско-американский дирижёр и композитор.